L'hymne national de la Mongolie a de nouvelles paroles depuis 2006. La musique est de Bilegiin Damdinsuren (1919 – 1991) et Luvsanjamts Murjorj (1915 – 1996) et les paroles ont été écrites par Tsendiin Damdinsüren (1908 – 1986).
Les paroles de l'hymne national actuel datent de 1950, en remplacement de l'Internationale Communiste adoptée en 1924.

Paroles

Paroles actuelles

Traduction
Notre pays, inébranlable et indépendant
C'est la terre ancestrale de tous les Mongols
Les bons actes du monde entier
Toujours fermes, continueront pour toujours.

Notre pays renforcera ses relations
Avec tous les bons pays du monde,
Et nous permettra de développer le nôtre la Mongolie rêvée,
Avec tout notre volonté et notre force.

Le symbole de notre grande nation nous bénit
Et il soutient le destin des peuples
Notre ascendance, culture et langage
Nous devons conserver et favoriser pour toujours.

Les peuples brillants de la courageuse Mongolie
Ont liberté et bonheur
La clé est le bonheur, la colonne pour la prospérité
Notre grand pays prospérera.

Paroles 1992 – 2006

Version post-Stalinien : 1961 – 1991

Version originale : 1950 – 1961

Notes et références

Voir aussi 

Mongolie
Symbole de Mongolie